Le mot « périodique » peut être :
un synonyme de publication périodique ;
l’adjectif correspondant à  (voir cette page).